El término rendimiento puede referirse a:

 rendimiento (física)
 rendimiento químico
 rendimiento térmico
 rendimiento de color
 Rendimiento del Sistema de Información